Simitis ist der Familienname von:
Konstantinos Simitis (* 1936), ehem. griechischer Ministerpräsident
Spiros Simitis (* 1934), Jurist im Bereich Datenschutzrecht und Bruder von Konstantinos Simitis
Ilse Grubrich-Simitis, Psychoanalytikerin und Sigmund-Freud-Preisträgerin 1998